Isle au Haut (eiland), een eiland in Maine
 Isle au Haut (plaats), een plaats in Maine